
Флаг Калу́жской области является официальным символом Калужской области как субъекта Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Калужской области представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос: равновеликих верхней и нижней полос красного и зелёного цвета соответственно и средней — серебристого цвета, составляющей 1/6 его высоты. В центре красной полосы полотнища размещается изображение золотой императорской короны. Отношение ширины флага и его длины 2:3».

Примечания

См. также 
 Герб Калужской области

Флаги с изображением корон